задоро́жна — у загальному значенні — сутність жіночого роду, що знаходиться за дорогою.

Задоро́жна — жіноча форма прізвища Задорожний.

 Відомі носії 
 Задорожна Анастасія Сергіївна — російська актриса, співачка та телеведуча;
 Задорожна Любов Василівна (нар. 3 листопада 1942) — радянська велогонщиця, заслужений майстер спорту СРСР;
 Задорожна Людмила Іванівна — український живописець, графік;
 Задорожна Людмила Михайлівна — український літературознавець, перекладач, доктор філологічних наук;
 Задорожна Тамара Григорівна (нар. 1936) — радянська тваринниця, Герой Соціалістичної Праці (1983)
 Задорожна Тетяна Андріївна — народний депутат України 3-го скликання.

 Задорожна вулиця (Київ)
 Задорожна (зупинний пункт)